Ubuntu Connected Front
 University of Central Florida
 User Constraints File
 University of Cienfuegos
 University College Fryslân